Монопо́льная пози́ция — позиция участника товарного рынка, являющегося единственным продавцом товара.

Монополия как «власть одного» — это степень наивысшего и безоговорочного доминирования субъекта предпринимательства над своим окружением. Она распространяется на всё окружение субъекта предпринимательства.

Монопольная позиция - позиция, при которой хозяйствующему субъекту удалось достичь 100 % доли продаж на соответствующем рынке. В этом случае на данном рынке не остаётся каких-либо долей, которыми могли бы владеть другие участники рынка. Остальные участники рынка могли бы рассчитывать в этом случае на нулевые позиции на рынке и на необходимость срочного решения вопроса о ликвидации собственного бизнеса.

У фирмы-монополиста фактически не остаётся ни одного прямого конкурента в данном секторе рынка. Фактическое достижение монополии означает возникновение новой реальности в отношениях между участниками рынка. Если доминирование происходит всё же на рынке, то возникновение монополии означает прекращение конкуренции и реальное отсутствие естественных рыночных отношений. Поэтому рынок не может быть монопольным или монополизированным. Рынок может быть только конкурентным, и если имеется монополия, признаки существования рынка отсутствуют.

Если субъекту предпринимательства удаётся занять в соответствующем секторе экономики монопольные позиции, на смену доминированию на рынке приходит монополизация экономики. Субъект предпринимательства в этом случае не просто доминирует над всем окружением, он фактически монополизируют тот или сектор экономики, оставаясь в нём единственным поставщиком продукции. Последствиями такой монополизации становится не только полное устранение конкурентов, но и прекращение каких-либо конкурентных проявлений в отношениях с потребителями, поставщиками, работниками, государством и обществом. Конкуренцию заменяет всеобщее подчинение монополистам.

Монопольные позиции становится для субъектов предпринимательства ключевым фактором беспрепятственного навязывания окружению — клиентам, конкурентам, поставщикам, государству, обществу — своих интересов и правил поведения в бизнесе.

Ссылки

Литература 

 Бабошин А. В. Конкурентное позиционирование: как нейтрализовать или использовать конкурента. М.: Маркет ДС, 2011. — 120 с.
 Бабошин А. В. Конкурентные позиции субъектов предпринимательства в современной теории конкуренции // Современная конкуренция. 2009. № 2. С. 115-128.
 Рубин Ю. Б. Конкурентные позиции участников рынка в конкурентной среде // Современная конкуренция. 2014. № 2 (44). С. 121-143.
 Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. М.: Маркет ДС., 2008. — 608 с.
 Рубин Ю. Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. М.: Маркет ДС, 2006. — 2-е изд. - 458 с.

Конкуренция
Теория конкуренции
Стратегический менеджмент
Стратегический маркетинг